Седмо Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 22. и 23. фебруара 1976. године у Атлетском делу олимпијске хале у Минхену (Западна Немачка).

Такмичење се одржало у 19 дисциплина (11 мушких и 8 женских). Стаза коришћена у овом делу износила је 179 метара.

Земње учеснице 
Учествовало је 25 земаља са укупно 226 такмичара. У односу на претходно првенство нема Поругалије, а дебитовао је Луксембург.

  Аустрија 3  (1 м 2 ж)
  Белгија 7 
  Бугарска 17 
  Грчка 10 (9 м 1 ж) 
  Данска 1 (1 м  0 ж)
  Западна Немачка 30
  Исланд 1 (1 м 0 ж)
  Источна Немачка 8
 Италија 4 (4 м 0 ж1 
  Југославија 4 
  Лихтенштајн 1
  Мађарска  6 (5 м 1 ж)

  Норвешка  1
  Пољска 25
  Португалија 1
  Румунија 8
  Совјетски Савез 28
  Уједињено Краљевство  7
  Финска  6
  Француска 22
  Холандија 3
  Чехословачка 14
  Швајцарска 3
  Шведска 9
  Шпанија 6

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству у дворани 1976. 
Ово је преглед успешности земаља према броју финалиста у свим дисциплинама. Бодови су додељивани тако што је првопласирани  добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.,

Од 25 земаља учесница њих 5 нису имале ниједног учесника у финалу: Аустрија,  Данска, Исланд, Лихтенштајн и Португалија.

Вишеструки освајачи медаља 
На овом првенству није било вишеструких освајача медаља.

Рекорди 
У току Европског првенства у дворани 1976. оборен је: ... светски рекорд, ... европски рекорд,.. рекорда европских првенства и ... националних рекорда.

Светски атлетски рекорди у дворани постигнути на Европском првенству 1976. ( )

Европски атлетски рекорди у дворани постигнути на Европском првенству 1976. ( )

Рекорди европских првенстава у атлетици у дворани ( )

Национални рекорди постигнути на Европском првенству у атлетици у дворани]  1976. ( ) 
Ово је списак свих националних рекорда постигнутих на овом првенству поређаних по датиму постизања и према распореду дисциплина на програму тог дана.

Укупни биланс медаља после 7. Европског првенства у дворани 1970—1976.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља укупно

Вишеструки освајачи медаља после 7. Европског првенства 1970—1976. 
У ове табеле су унети сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Вишеструки освајачи медаља, мушкарци 1970—1975. 
<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">

Вишеструки освајачи медаља, жене 1970—1976.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1976.

Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 1976.
Атлетика у Западној Немачкој
Спорт у Минхену